Der Begriff Skua (aus dem färöischen skúgvur) bezeichnet:
 große Arten aus der Familie der Raubmöwen
 speziell die Große Raubmöwe
 eine Forschungsrakete, siehe Skua (Rakete)
 ein trägergestütztes Sturzkampfflugzeug des Zweiten Weltkrieges, siehe Blackburn Skua
 eine von Volker Staudt entwickelte Lenkmatte für den Kitebuggy-Sport

Sonstiges:
 Skua Beach, Strand der Insel Heard, Heard und McDonald-Inseln, Indischer Ozean
 Skua Creek, Meerenge im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Skuafjellet
 Skua-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Skua-Kliff
 Skua Gull Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Skua Lake, See auf der Ross-Insel, Antarktis
 Skua Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Skua Pond
 Skua Terrace, Terrasse auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Skua Island (Begriffsklärung)